Quarton ist der Familienname von:

 Enguerrand Quarton (1412 oder 1415 bis 1466), französischer Maler und Buchmaler
 Gardner Cowles Quarton (1918–1990), US-amerikanischer Psychiater